Мармазов:
 Мармазов, Евгений Васильевич (род. 1938) — член КПУ, народный депутат Украины.
 Мармазов, Руслан Леонидович (род. 1968) — украинский спортивный журналист.
 Мармазов, Василий Евгеньевич (род. 1962) — украинский государственный деятель